Buster Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buster Butte (Idaho)	
 Buster Butte (Oregon)